Rob Roy steht für: 
 Rob Roy (Cocktail), alkoholhaltiges Mischgetränk
 Rob Roy (Walter Scott), Roman von Walter Scott
 Rob Roy (Film), Film von Michael Caton-Jones
 Rob Roy (Automarke), britische Automobilmarke
 Rob Roy (Schiff), Dampfschiff
 Rob Roy, Zuchtform der Gänseblümchen

Inseln:
 Rob Roy (Kanada), kanadische Insel 
 Rob Roy (Salomonen), Salomonen-Insel 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rob Roy (Arkansas)
 Rob Roy (Indiana)
 Rob Roy (Kentucky)

Personen:
 Rob Roy, volkstümlicher Name von Robert Roy MacGregor (1671–1734), schottischer Volksheld